Gorgan, nom persa de la Gorduene (Korduq)
 Comtat de Gorgan, regió al sud-est de la mar Càspia, derivat d'Hircània
 Gorgan (ciutat), nom modern de la ciutat d'Astarabad
 Gurgan, ciutat de l'Iran a la província de Golestan al costat de la moderna Gonbad-e Qabus
 Riu Gorgan, riu a la regió de Gurgan (actual província de Golistan) que li va donar nom
 Dast-e Gorgan, estepa al sud-est de la mar Càspia
 Comtat de Gorgan, districte de la província de Golestan al Iran
 Badia de Gorgan (també anomenada badia d'Astarabad), en persa Kalij-e Gorgan, gran badia del sud de la mar Càspia

Vegeu també Gurgandj